Andrew Edwards (cricketer) (1978), Engels cricketer
 Andrew Edwards (honkballer) (1991), Amerikaans honkballer
 Andrew Edwards (wielrenner) (1998), Zuid-Afrikaans wielrenner
 Andrew Edwards (kunstenaar), Engels beeldend kunstenaar

zie ook 
 Andy Edwards (doorverwijspagina)